Limnognathia maerski é uma espécie de animal microscópico, único representante do filo Micrognathozoa.

É um animal extremófilo, tendo sido descoberto em nascentes de água fria na Groenlândia, no ano de 1994 e descrita em 2000 por P. Funch e R. M. Kristensen.
Possui mandíbula complexa se alimentando de bactérias,algas verdes,diatomáceas e algas-azuis
e reproduz-se por meio de partenogênese, seu comprimento pode chegar a 150 micrômetros.

Filogenia 
O seguinte cladograma, adaptado de, mostra as afinidades de Limnognathia:

Ligações externas
Informação sobre L. maerski
Artigo sobre L. maerski na Science Now

Extremófilos
Invertebrados
Espécies descritas em 2000